Die Wyschejschaja Liha 1992 war die erste Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball nach dem Zerfall der Sowjetunion. Sie begann am 18. April 1992 und endete am 20. Juni 1992.

Modus 
Diese Saison wurde im Frühjahr 1992 als Übergangssaison gespielt, weil vom Kalenderjahr-Rhythmus auf Herbst/Frühjahr umgestellt wurde. Daher traten die 16 Mannschaften nur einmal gegeneinander an. In diese Spielzeit gab es keinen Absteiger.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992